— японский игровой дизайнер, игровой директор и игровой продюсер. Является создателем знаменитой игровой серии Final Fantasy.

Биография 
Хиронобу Сакагути родился 25 ноября 1962 года. В 1983 году он бросил обучение в университете и стал работником компании Square, которая в то время являлась подразделением Denyūsha Electric Company. Вскоре Square стала самостоятельной компанией, в которой Сакагути занял должность директора по планированию и разработке. Первые игры компании не имели большого успеха и продавались довольно вяло. Тогда в условиях неопределённости Сакагути решил создать свою последнюю работу (как он тогда планировал), которой дал соответствующее название — Final Fantasy. Игра вышла в Японии 18 декабря 1987 года на платформе Famicom (также известной как Nintendo Entertainment System). Неожиданно для всей Square и самого Сакагути, игра имела огромный успех.  Естественно, что витавшие в воздухе планы о закрытии компании тут же были забыты, и началась работа над сиквелом Final Fantasy. В 1991 году Сакагути был повышен в должности, став вице-президентом компании, а в 1995 году получил должность президента в Square LA, Inc. (ныне Square USA, Inc.) для продвижения продуктов компании на западном рынке. 

Последней игрой в серии Final Fantasy, над которой он работал в качестве игрового продюсера, стала видеоигра Final Fantasy IX. Тем не менее, позднее Сакагути также принимал участие в работе над такими известными проектами компании Square, как Vagrant Story и Kingdom Hearts.

В 2001 году Сакагути выпустил анимационный фильм «Последняя фантазия: Духи внутри», основанный на игровой серии Final Fantasy. И хотя работа была тепло встречена критиками, она провалилась в прокате, что серьёзно пошатнуло позиции Square и заставило компанию объединиться с одним из своих конкурентов — Enix Corporation.

После этого Сакагути добровольно покинул свой пост вице-президента Square и занялся работой в своей компании Mistwalker, которая была основана в 2001 году и начала свою деятельность в 2004. В феврале 2005 года было объявлено, что компания будет сотрудничать с Microsoft Game Studios для создания двух новых JRPG для Xbox 360. Первая из игр, Blue Dragon, увидела свет в 2006 году, а годом позже вышла вторая обещанная игра — Lost Odyssey. Также в 2007 году Mistwalker выпустила тактическую ролевую игру ASH: Archaic Sealed Heat для Nintendo DS. До недавнего времени Сакагути работал над новой ролевой игрой — Cry On, пока она не была отменена в декабре 2008 года. Одним из последних его крупных проектов является ролевая игра The Last Story для консоли Wii.

Игры 
Сакагути принял участие в работе над следующими играми:

Примечания

Ссылки 

Профиль Хиронобу Сакагути на сайте The Square Enix People Database

Разработчики компьютерных игр
Сотрудники Square Enix
Зал Славы Академии интерактивных искусств и наук